Sampaio se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gonçalo António da Silva Ferreira Sampaio
 José Paulo Sampaio